{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = New Zealand Women's Curling Championship 2010
|год                = 2010
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Несби
|арена              = Maniototo Curling International (MCI)
|дата               = 2—4 июля 2010
|посещаемость       = 
|победитель         = Бриджет Бекер
|победители         = 
|титул              = 6
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Бриджет Бекер
|третий             = Брайди Дональд
|второй             = Мариса Джонс
|первый             = Натали Кэмпбелл
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Chelsea Farley
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Wendy Becker
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2010 проводился со 2 по 4 июля 2010 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 5 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Бриджет Бекер (Бриджет Бекер стала чемпионом среди женщин в 6-й раз и как скип, и как игрок), победившая в финале команду скипа Chelsea Farley. Бронзовые медали завоевала команда скипа Wendy Becker.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2010.

 Формат соревнований 
На первом — групповом этапе — команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы (1-я команда против 4-й, 2-я против 3-й), матч за 3-е место и финал.

Матчи группового этапа играются в 8 эндов, матчи плей-офф — в 10 эндов.

 Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый
|-
| Бриджет Бекер || Брайди Дональд || Мариса Джонс || Натали Кэмпбелл
|-
| Wendy Becker || Elizabeth Matthews || Christine Bewick || Pauline Farra
|-
| Brittany Taylor || Katie Bauer || Lana Williams || Элеанор Адвьенто
|-
| Chelsea Farley || Thivya Jeyaranjan || Tessa Farley || Emily Whelan
|-
| Lucy Harris || Lisa Anderson || Abby Pyle || Lucy Lane
|}
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#cfc
|1||align=left|Бриджет Бекер   ||  * ||10:3||10:1||10:3||12:3|| 4 || 0 || 134,2 ||1
|- bgcolor=#cfc
|2||align=left|Wendy Becker    ||3:10||  * ||13:5|| 7:4||11:9|| 3 || 1 || 162,3 ||2
|-
|3||align=left|Brittany Taylor ||1:10||5:13||  * ||1:11|| 8:9|| 0 || 4 || 104,1 ||5
|- bgcolor=#cfc
|4||align=left|Chelsea Farley  ||3:10|| 4:7||11:1||  * || 9:3|| 2 || 2 || 142,6 ||3
|- bgcolor=#cfc
|5||align=left|Lucy Harris     ||3:12||9:11|| 9:8|| 3:9||  * || 1 || 3 || 121,2 ||4
|}
 команды, выходящие в плей-офф

 Плей-офф Полуфиналы. 4 июля, 9:30Матч за 3-е место. 4 июля, 13:00Финал.' 4 июля, 13:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2010
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2010
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2010

Спорт в Новой Зеландии в 2010 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июль 2010 года